Jimmy Walter peut faire référence à :
Benjamin « Jimmy » Walter (1930-2012), pianiste, arrangeur et compositeur français ;
James « Jimmy »  W. Walter (né en 1947), investisseur et philanthrope américain.